Winter Light — восемнадцатый студийный альбом американской певицы Линды Ронстадт, вышедший в 1992 году. Он стал третьим в карьере певицы испаноязычным диском и получил премию Грэмми в категории Grammy Award for Best Tropical Latin Album.

История 
Альбом вышел 15 сентября 1992 года на лейблах Elektra Records и Rhino. Идея записать его возникла после работы над саундтреком к фильму «Короли мамбо» с афро-кубинским джазом и поп-музыкой и где звучат две её песни («Quiéreme Mucho» и «Perfidia»). На церемонии 1993 года получил премию Грэмми (Best Tropical Latin Album), умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, но коммерческого успеха не имел. В результате в американском хит-параде Billboard 200 диск занял только 193-е место, позицию № 3 в чарте Top Latin Albums и № 17 в чарте Tropic/Salsa.

Список композиций

Чарты

Альбом

Примечания

Ссылки 
  Линда Ронстадт в энциклопедии Allmusic
 The Definitive Linda Ronstadt Homepage

Альбомы США
Альбомы Elektra Records
Альбомы на испанском языке
Альбомы — лауреаты премии «Грэмми»
Альбомы, спродюсированные Питером Эшером
Альбомы Линды Ронстадт